Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 9

Spielergebnisse

Aufgebot 

Italien
2004